Desa Karangsambung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangsambung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,68), 
 Desa Karangsambung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,74, long 108,17), 
 Desa Karangsambung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 108,39), 
 Desa Karangsambung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 109,93), 
 Desa Karangsambung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,23), 
 Desa Karangsambung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 108,76), 

Robotskapade Indonesienförgreningar